NGC 4919 (другие обозначения — UGC 8133, MCG 5-31-97, ZWG 160.94, DRCG 27-79, PGC 44885) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4919
Волосы Вероники (созвездие)
Скопление Волос Вероники